Filc ist der Familienname folgender Personen:

 Ján Filc (* 1953), slowakischer Eishockeytrainer
 Robert Filc (* ?), slowakischer Eishockeytorwart und Sohn von Ján Filc
 Wolfgang Filc (* 1943), deutscher Hochschullehrer

Siehe auch:

 Filz (Begriffsklärung)
 Filtz
 Vilz